Der Hopman Cup 1992 war die 4. Ausgabe des Tennis­turniers im australischen Perth. Er wurde vom 27. Dezember 1991 bis zum 3. Januar 1992 ausgetragen.

Im Finale gewann das an Position vier gesetzte Team in Person von Manuela Maleeva-Fragniere und Jakob Hlasek aus der Schweiz mit 3:0 gegen das an fünf gesetzte Team Helena Suková und Karel Nováček aus der Tschechoslowakei.

Teilnehmer

Spielplan

Ergebnisse

Weblinks 
 Hopman Cup 1992 auf hopmancup.com

1992
Tennisturnier 1992